Vereinigte Front ist die Bezeichnung verschiedener Zusammenschlüsse von Interessenvertretern politischer oder kriegerischer Auseinandersetzungen:

 Vereinigte Front für Wandel, tschadische Rebellenallianz
 Vereinigte Front für Demokratie gegen Diktatur, Dachorganisation gegen den Militärputsch in Thailand, siehe Nationale Demokratische Allianz gegen Diktatur
 Kurdische Vereinigte Front, sozialistisch orientierte Bewegung im Iran
 Nationale Islamische Vereinigte Front zur Rettung Afghanistans, bekannt als Nordallianz, ehemalige Kriegspartei und De-Facto-Regierung im Norden Afghanistans
 Nationale Vereinigte Front, Zusammenschluss ehemaliger Führer der o. g. Nordallianz in Afghanistan im 2007
 Revolutionary United Front, Rebellenarmee im Bürgerkrieg in Sierra Leone
 United Democratic Front of Namibia, progressive politische Partei in Namibia
 United Minorities Front Assam (Vereinigte Front der Minderheiten), ehemalige politische Partei im indischen Bundesstaat Assam
 Vereinigte Front gegen Japan, Zusammenschluss von Kriegsparteien mit Beteiligung der Kommunistische Partei Chinas zur Zeit von Zhou Enlai